Dominik Nothnagel (Stuttgart, 1994. december 28. –) német labdarúgó, a Würzburger Kickers középpályása.

További információk 
 

1994-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek